Achiel Geerardyn, Belgisch uitgever en drukker
 Maurits Geerardyn, Belgisch priester en Vlaams activist

Nederlandse of Vlaamse achternaam